Ben Avon kan syfta på följande:
 Ben Avon, Pennsylvania, ort i USA
 Ben Avon, Skottland, berg i Storbritannien